Karol Janowski – aktor
 Karol B. Janowski – polski historyk i politolog